

Sigle 
 Inter Asterisk Xchange  – protocollo di comunicazione per connessioni Voice over IP tra server Asterisk PBX

Codici 
 IAX – codice vettore ICAO di International Air Services

Informatica 
 IAX – estensione file di tipo bitmap (IBM Image Access eXecutive)